Сан Антонио, Ранчо Нуево има више значења:

 Сан Антонио, Ранчо Нуево (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Антонио, Ранчо Нуево (Маријано Ескобедо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику